Il singolare maschile  del torneo di tennis Pilot Pen Tennis 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore James Blake che ha battuto in finale Feliciano López 3-6, 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Nikolaj Davydenko (secondo turno)
 Fernando González (terzo turno)
 Feliciano López (semifinali)
 Victor Hănescu (quarti di finale)
 Feliciano López (finale)
 James Blake (terzo turno)
 Nicolás Massú (terzo turno)
 Olivier Rochus (secondo turno)

 Assente
 Filippo Volandri (secondo turno)
 Jürgen Melzer (secondo turno)
 Vince Spadea (terzo turno)
 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Robin Söderling (secondo turno)
 Paradorn Srichaphan (terzo turno)
 Gaël Monfils (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Tennis 2005